De Poolse voetbalclub Śląsk Wrocław speelt sinds 1975 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Uitslagen vanuit gezichtspunt Śląsk Wrocław

Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 42.5'''

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Polen
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Śląsk Wrocław
Śląsk Wrocław